Cincinnati Open var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i perioden 18. - 23. september 1899 i Avondale Athletic Club i Cincinnati, Ohio, USA. Det var den første udgave af Cincinnati Open, og betegnelsen "Open" betød, at turneringen (modsat de fleste andre turneringer på den tid) også var åben for spillere uden for Ohio.

Herresingletitlen blev vundet af Nat Emerson, som var regerende Ohio-mester, og som vandt med 8−6, 6−1, 10−8 over Dudley Sutphin i en finale mellem to lokale spillere fra Cincinnati. Turneringens første damesinglemester blev Myrtle McAteer fra Pittsburgh, som i finalen besejrede den tidligere tredobbelte vinder af det amerikanske damesinglemesterskab, Juliette Atkinson fra Brooklyn, med 7−5, 6−1, 4−6, 8−6.

De to damesinglefinalister dannede par i damedoubleturneringen, som de vandt efter at have vundet over Winona Closterman og Julia Doherty fra Cincinnati i finalen med 6−1, 6−2, 6−3. McAteer var national mester i damedouble, eftersom hun tidligere på året havde vundet det amerikanske mesterskab med Jan Craven som makker.

I herredoublerækken vandt Burton Hollister og Nat Emerson finalen med 2−6, 6−4, 6−4, 6−3 over C.W. Halsey og L.H. Turner, mens mixed double-titlen gik til Winona Closterman og Robert Mitchell efter finalesejr på 3−0 i sæt over Maud Banks og John Hammond.

Præmier 

Der var ingen trofæer eller pengepræmier.

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 36 spillere. Alle kampene blev spillet bedst af tre sæt, bortset fra finalen, som blev spillet bedst af fem sæt.

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem er vist nedenfor.

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af ? spillere. Alle kampene blev spillet bedst af tre sæt, bortset fra finalen, der blev spillet bedst af fem sæt. Resultaterne fra kvartfinalerne og frem er vist nedenfor.

Eksterne henvisninger 
 Philip S. Smith: From Club Court to Center Court - The Evolution of Professional Tennis in Cincinnati (2019 Edition)
 Tennisarchives - Cincinnati 1899

Noter 

1899
Tennis i 1899